Лізель Губер і Саня Мірза були чинними чемпіонками, але того разу Губер вирішила не брати участі. Мірза грала в парі з Шіха Уберой, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Янь Цзи і Чжен Цзє.

Янь і Чжен виграли титул, у фіналі перемігши Лі Тін і Сунь Тяньтянь з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 

Hyderabad Open, парний розряд
Bangalore Open